Иэн Боэн (, род. ) — американский телевизионный актёр, наиболее известный благодаря своей роли Питера Хейла в сериале MTV «Волчонок», где он снимался с 2011 по 2017 год

Боэн родился и вырос в Кармеле, Калифорния. На большом экране он дебютировал с роли заглавного героя в молодости в фильме «Уайетт Эрп» (1994) и в последующие годы часто появлялся на телевидении, в сериалах «Чудеса науки», «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» и «Доктор Куин, женщина-врач», а также «Удивительные странствия Геракла», где в 1997—98 годах играл Геракла в молодости. С 1998 по 2001 год у него была второстепенная роль в «Теперь в любой день», а в последующее десятилетие он появлялся в качестве гостя в «Детектив Раш», «Безумцы», «Побег», «До смерти красива», «Следствие по телу» и «Менталист». В дополнение к роли в «Волчонок» Боэн имел второстепенные роли в «Короли побега» и «Особо тяжкие преступления» в 2012 году.

Боэн появляется в «Маленьких женщинах», современной адаптации одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, изображая Фредди Баэра, немецкого профессора, который завязывает дружбу с Джо Марч. Фильм вышел в прокат 28 сентября 2018 года, приуроченный к 150-летию издания книги.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Клипы

Режиссёр

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США